Raphia (plant), een geslacht van planten uit de palmenfamilie
Raphia (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie van de uilen
Rafah (in de oudheid Raphia), een plaats in de Gazastrook